Појам Светлана је словенско женско име, са више различитих облика:

 Светлана
 Света (име)
 Свитлана
 Свјатлана
 Свјетлана

Особе 

 Светлана Анастасовска, југословенска атлетичарка
 Светлана Бојковић, српска глумица
 Светлана Бољшакова, руска и белгијска атлетичарка
 Светлана Васовић Мекина, српски новинар
 Светлана Велмар Јанковић, српска књижевница и академик
 Светлана Гајинов Ного, српска песникиња 
 Светлана Ђурђевић Лукић, српски историчар
 Светлана Захарова (атлетичарка), руска атлетичарка
 Светлана Захарова (балерина), руска балерина
 Светлана Илић, српска одбојкашица
 Светлана Кана Радевић, црногорски архитекта
 Светлана Китић, југословенска рукометашица
 Светлана Китова, совјетска атлетичарка
 Светлана Кузњецова, руска професионална тенисерка
 Светлана Лапина, руска атлетичарка 
 Светлана Лобода, украјинска певачица
 Светлана Мајхофер, српска књижевница
 Светлана Медведева, бивша прва дама Русије
 Светлана Миленковић, српска глумица 
 Светлана Мићуновић, српски књижевни критичар 
 Светлана Михајловна Толстој, руски филолог и академик
 Светлана Мугоша, југословенска и аустријска рукометашица
 Светлана Огњеновић, српска рукометашица
 Светлана Ражнатовић, српска певачица
 Светлана Ромашина, руска пливачица
 Светлана Савицка, руски космонаут
 Светлана Слапшак, српска и словеначка научница
 Светлана Спајић, српска певачица и педагог
 Светлана Стевић Вукосављевић, српска певачица изворне музике
 Светлана Тома, молдавска и руска глумица
 Светлана Феофанова, руска атлетичарка
 Свјатлана Алексијевич, беларуска новинарка и књижевница

Остало

 Пророчица Светлана (слика), слика руског уметника Карла Брјулова